M1917 steht für "Modell of 1917" eine bei den US-Streitkräften übliche Bezeichnung für Militärische Ausrüstung. 1917 steht hier für das Einführungsjahr des Ausrüstungsteils.

 US Rifle, .30 caliber, Modell of 1917 
 U.S. Revolver, Model of 1917, Caliber .45
 US Machinegun, .30 Caliber, Modell of 1917 (Browning Maschinengewehr 1917) 

Außerdem:

M1917 war eine Bezeichnung des Brodie-Helms
M1917 war die Bezeichnung des französischen leichten Maschinengewehrs Chauchat
M1917 war die Bezeichnung für einen Panzer, der in den USA auf Lizenz des Renault FT produziert wurde

Abkürzung